Хронология изобретений человечества в XXI веке — упорядоченный в хронологическом порядке список технологических изобретений человечества, сделанных в XXI веке.

2000-е годы

2001 
 Цифровое спутниковое радио
 Автономное искусственное сердце
 Гибкий дисплей
 «Умная пыль» (концепция распределенной сети миниатюрных сенсоров).
 Гиперзвуковой летательный аппарат: Boeing X-43
 Алгоритм PageRank: Сергей Брин, Ларри Пейдж
 Передача запаха через интернет (iSmell)

2002 
 Искусственная сетчатка глаза.
 Проекционная клавиатура: Фирмы Canesta и VKB
 Нанотехнологические водо- и грязеотталкивающие покрытия.
 «Умные» лыжи с активной компьютерной стабилизацией: компания Head NV
 Аэрогель
 Microsoft Tablet PC — начало эры планшетных компьютеров

2003 
 Электронная сигарета: компания Ruyan Group Ltd.
 Стереоскопический 3D-дисплей: компания A.C.T. Kern.
 Мозговой интерфейс (без вживления электродов).
 Электромеханический наномотор (наноэлектромеханический осциллятор релаксации, приводимый силами поверхностного натяжения): Алекс Зеттл.
 Интерфейс для мысленного управления объектами (без вживления электродов).
 Цифровые видеокамеры в мобильных телефонах
 Портативный водородный электрогенератор.
 Первый частный, суборбитальный пилотируемый космический корабль (SpaceShipOne)

2004 
 Нейрокомпьютерный интерфейс: Брауновский университет (вживление чипа BrainGate в мозг человека).
 Гибкие солнечные батареи.
 Прототип нейтронного микроскопа: NIST.
 Атомные часы на чипе.
 Наноманипулятор Калпеппера: Мартин Калпеппер.
 Полевой транзистор на углеродной нанотрубке: Infineon.
 Нейтронный микроскоп (создан в NIST.)
 Микробиологическая топливная ячейка
 Первая частная космическая ракета
 Бионический глаз

2005 
 Цифровой синтезатор запахов: Памбук Сомбун.
 Ноутбук на топливных элементах
 Кремниевый робот-мышца.
 Прототип полевого транзистора на одной молекуле
 Робот, создающий свои копии (репликатор)
 Электронная бумага
 Цифровой фотографический атлас земной поверхности Google Maps.
 Искусственная Микроскопическая черная дыра
 Портативный ядерный реактор
 Персональный компьютер питающийся от интернет кабеля (Poet 6000)
 Взрывоимитатор

2006 
 Настольный 3D-сканер.
 Первая автономная мобильная наномашина
 Электронный нос
 Терагерцовый транзистор.
 Самовосстанавливающиеся краски и покрытия
 Эмиссионный дисплей на углеродных нанотрубках.

2007 
 Гибкие аккумуляторы света
 Преобразователь механической вибрации в электрическую энергию для наноустройств
 Компьютерные системы распознавания лиц, превосходящие возможности человека
 Интерфейс, считывающий направление взгляда человека.
 Поляритонный лазер, работающий при комнатной температуре
 Беспроводная подзарядка аккумуляторов мобильных устройств.

2008 
 Искусственная хромосома: Крейг Вентер.
 Большой адронный коллайдер.
 Осциллограф, позволяющий в деталях изучать профиль ультракоротких световых вспышек.
 Наноматериалы, напрямую преобразующие радиацию в электричество.
 Мемристор
 Динамическая архитектура: Дэвид Фишер
 Сверхлегкий субноутбук от Apple (MacBook Air)
 ДНК из искусственных компонентов

2009 
 Передача мысли в Интернет: университет Висконсина.
 Использование ГМ-вирусов для производства батареек: Массачусетский технологический институт
 Первый плавучий ветряк (Турбина)
 Мономолекулярный диод
 Зарядное устройство на метаноле
 Невидимый вентилятор (Вентилятор без лопастей)
 Самовосстанавливающаяся электроника
 Искусственные протезы артерий, со способностью к пульсации
 Первый биологический 3D-принтер.

2010 
 Первая живая клетка, в которой её собственную ДНК заменили на искусственно созданную.
 Ультрамобильный ПК от LG(LG GW990)
 Воздушный дисплей

2010-е годы

2011 
 Одежда с климат-контролем: компания Dhama Innovations (Индия).
 Устройство PrintBrush, печатающее на любой плоской поверхности: Алекс Бретон .
 Умные часы: компания Blue Sky s.r.l (Италия).

2012 
 Шлем виртуальной реальности: Oculus Rift
 Разработан способ производства растворимой электроники.
 Новое взрывчатое вещество — гексанитрогексаазаизовюрцитан. Возможно, самое мощное за всю историю человечества.

2013 
 Лазерная космическая связь: НАСА

2014 
 Умные палочки для еды: Baidu.
 MEMS-наноиньектор: Университет Бригама Янга.

2015 
 Нано-электронное робо-устройство (NERD) — «спящая» бактерия, которую ученые заставили играть роль сверхчувствительного датчика влажности при помощи ряда наноструктур, размещенных на её поверхности.

Примечания

Ссылки 
 Рейтинг изобретений журнала Тайм 2008 года 
 50 важнейших изобретений 2010 года по версии журнала Тайм 

История науки
Изобретения
Появились в XXI веке